Hector Estrup kan henvise til flere personer:

 Hector Frederik Janson Estrup (1794-1846) – dansk historiker
 Hector Estrup (arkitekt) (1854-1904) – dansk arkitekt (Hector Frederik Jansen Estrup)
 Hector Estrup (1860-1914) – dansk godsejer, jurist og hofjægermester
 Hector Estrup (nationaløkonom) (1934-2016) – dansk godsejer, nationaløkonom, professor emeritus og kammerherre